Paço dos Duques de Bragança, em Portugal, pode referir-se a:
 Paço dos Duques de Bragança (Barcelos)
 Paço dos Duques de Bragança (Guimarães)
 Paço dos Duques de Bragança (Lisboa)
 Paço dos Duques de Bragança (Vila Viçosa)

Desambiguação